Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1989 disputat al circuit de Monza el 10 de setembre del 1989.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 23. 720

 Volta ràpida: Alain Prost| 1' 28. 107 (a la volta 43)

Referències 
 

Itàlia
1989